23-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 16 листопада по 14 грудня 1954 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 19 шахістів.

Чемпіонату передували півфінальні турніри, що проводилися в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Ворошиловграді та Ужгороді. У них взяли участь майже всі найсильніші шахісти республіки. У цих турнірах проявили себе молоді шахісти, зокрема чемпіоном Києва став молодий кандидат у майстри студент сільськогосподарської академії Анатолій Мірошниченко, який зумів випередити трьох майстрів.

Багато відомих та сильних шахістів не змогли пробитися в фінальний турнір чемпіонату України, зокрема з Київського турніру не відібралися майстри Йосип Погребиський та Овсій Поляк, кандидат в майстри Владислав Шияновський, з Харківського турніру — багаторазовий учасник першостей України Аркадій Макаров.

Чемпіонат України, безперечно, був ослаблений тим, що в ньому не брали участь гросмейстер Юхим Геллер, майстри Ісаак Липницький та Анатолій Банник.

Середній вік учасників турніру не перевищував 27 років, більшій половині з яких не було 23 років. Наймолодшими учасниками чемпіонату були 17-річний студент Ворошиловградського машинобудівного технікуму Юрій Звіряка та 18-річний студент Київського автотранспортного технікуму Едуард Гуфельд.

Чемпіоном України з результатом 13 очок з 18 можливих став Абрам Хавін. При цьому перемога дісталася йому нелегко. Програвши в 1 та 7 турах відповідно М.Лубенському та А.Мірошниченко, після 8-го туру він мав лише 4 очки. До кінця турніру набравши 8½ очок з 10 можливих, Хавіну вдалося випередити своїх суперників (Гуфельд, Коган, Мацкевич, Лазарєв), які до останнього туру зберігали шанси на перемогу в турнірі.

З 171 зіграної на турнірі партії  — 115 закінчилися перемогою однієї зі сторін (67,2%), внічию завершилися 56 партій.

Турнірна таблиця

Література 
 Журнал «Шахматы в СССР» № 3/1955, стор.84-85
 А.Хавін «Шахматы за 1954 год» стор.188-189

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Таблиця чемпіонату 
 Деякі партії чемпіонату

1954 у шахах
1954 в Україні
Листопад 1954
Грудень 1954
Чемпіонати УРСР із шахів